Dannecker ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Dannecker (1816–1881), württembergischer katholischer Theologe
 Emil Dannecker (1883–1964), deutscher Maler
 Franz Josef Dannecker (1927–1992), deutscher Politiker und Rechtsanwalt von Franz Josef Strauß
 Gerhard Dannecker (* 1952), deutscher Jurist
 Johann Heinrich Dannecker (1758–1841), deutscher Bildhauer
 Karin Dannecker (* 1955), deutsche Kunsttherapeutin
 Klaus Peter Dannecker (* 1963), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Martin Dannecker (* 1942), deutscher Sexualwissenschaftler
 Theodor Dannecker (1913–1945), SS-Hauptsturmführer, „Judenberater“ von Adolf Eichmann in Paris

Siehe auch:
 Bildnis der Heinrike Dannecker, Gemälde von Gottlieb Schick aus dem Jahr 1802
 Dannegger, Danegger